

Geografia
 Eubank – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Kentucky

Persone
 Chris Eubank – ex pugile britannico
 Chris Eubank Jr. – pugile britannico
 Shari Eubank – attrice statunitense
 William Eubank – regista e sceneggiatore statunitense